Tadeusz Łapiński (grafik)
 Tadeusz Łapiński (lekarz)